Aktai steht für:
 Aktai (Fluss), Fluss im Ural, Russland
 Aktai (Russland), Ort in Russland
 Kasan Aktai, Hubschraubermodell

Siehe auch:
 Aktaj (Marskrater)
 Aktaia (Begriffsklärung)